Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1967 года — девятый розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт (Шотландия) с 20 по 23 марта 1967 года. Впервые чемпионом стала сборная Шотландии.

Впервые в чемпионате принимала участие мужская сборная ФРГ.

Формат соревнований 
В девятом турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 

1967
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1967 году
Март 1967 года
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)